Die Communauté d’agglomération Le Grand Chalon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 21. Dezember 1993 gegründet und umfasst heute 51 Gemeinden, der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Chalon-sur-Saône.

Mitgliedsgemeinden

Historische Entwicklung 
 1. Januar 1994: Die CCCVB (Communauté de communes de Chalon Val de Bourgogne) nimmt ihre Arbeit auf. Mitglieder sind: Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Demigny, Dracy-le-Fort, Farges-lès-Chalon, Fontaines, Givry, La Charmée, Lessard-le-National, Marnay, Oslon, Saint-Ambreuil, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Saint-Loup-de-Varennes und Varennes-le-Grand
 1. Januar 1996: Beitritt von Épervans und Sevrey
 1. Januar 1997: Beitritt von Sassenay
 1. Januar 2001: Mit dem Beitritt von Châtenoy-en-Bresse, Crissey, Fragnes, Gergy, La Loyère, Lans, Lux und Virey-le-Grand wird aus der Communauté de Communes eine Communauté d'agglomération
 1. Januar 2004: Beitritt von Barizey, Charrecey, Jambles, Mellecey, Mercurey, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Mard-de-Vaux und Saint-Martin-sous-Montaigu.
 1. Januar 2008: Beitritt von Rully
 1. Januar 2016: Fusion von Fragnes und La Loyère
 1. Januar 2017: Beitritt von Saint-Loup-Géanges sowie Zugang von Aluze, Bouzeron, Chamilly, Charrecey, Chassey-le-Camp, Cheilly-lès-Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Gilles, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Sernin-du-Plain und Sampigny-lès-Maranges aus der aufgelassenen Communauté de communes des Monts et des Vignes.

Quellen 

Grand Chalon
Gemeindeverband im Département Saône-et-Loire
Gegründet 1993